

1/32 finału 

 *  – dogrywka
 **  – seria rzutów karnych

1/16 finału

1/8 finału 

 *  – dogrywka

1/4 finału 

 *  – dogrywka

Półfinały

Finał 
 Olympique de Marseille – Paris SG 1-2

Bibliografia 
 Wyniki na rsssf.com

Puchar Francji w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 we Francji
2006 we Francji